Black Wings (honkbal), voormalig Honk- en softbalvereniging
 Black Wings (documentaire), Documentaire over Afro-Amerikaanse gevechtspiloten gedurende WO II